Die Saison 2020/21 war die 28. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es ist die insgesamt 99. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 34. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 26. September 2020 und endete im Mai 2021 mit dem 34. und letzten Spieltag.

Aufgrund des Abbruchs der Vorsaison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie gab es in dieser Vorsaison keinen Titelverteidiger. Ebenso gab es keine Ab- und Aufsteiger, so dass die teilnehmenden Teams identisch mit denen der Saison 2019/20 sind.

Lyon-Villeurbanne trat zudem in der EuroLeague 2020/21 an. Mit Strasbourg IG, JDA Dijon, Limoges CSP und Cholet Basket traten vier Vereine in der Basketball Champions League 2020/21 an. Zudem starteten mit Nanterre 92, Metropolitans 92, JL Bourg Basket und AS Monaco vier Teams im EuroCup 2020/21.

Die Playoffs wurden in dieser Saison in einem abgeänderten Format durchgeführt: So gab es im Viertelfinale nur jeweils ein Spiel zwischen den beteiligten Mannschaften. Das Halbfinale und das Finale wurden in Form eines Final-Four-Turniers durchgeführt. Französischer Meister wurde ASVEL Lyon-Villeurbanne, die sich gegen JDA Dijon im Finalspiel mit 87:74 durchsetzten. Für Lyon-Villeurbanne war es der insgesamt 19. Meisterschaftsgewinn.

Mannschaften

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2020/21
Basketballsaison 2020/21